TASS ist die Bezeichnung für:
 die russische Nachrichtenagentur TASS
 das astronomische Projekt The Amateur Sky Survey
 das Trading Advisor Selection System, im Deutschen oft kurz TASS-Datenbank genannt, eine Datenbank für Hedgefonds Thomson Reuters Lipper
 den Teil einer Scheune, in dem noch auszudreschende Getreidegarben gelagert wurden und der heute als Banse bezeichnet wird

Tass steht für:
 Tass (Ungarn), eine Gemeinde im Komitat Bács-Kiskun in Ungarn

Tass ist der Familienname folgender Personen:
 Nadia Tass (* 1956), australische Filmregisseurin
 Olga Tass (1929–2020), ungarische Turnerin

Tass ist der Künstlername von:
 Amélie van Tass (* 1987), österreichische Zauberkünstlerin und Mentalistin

Siehe auch:
 Tas
 Tasse (Begriffsklärung)
 Thas

TASS